Finnie ist der Familienname folgender Personen:

 John Finnie (* 1956), schottischer Politiker
 Linda Finnie (* um 1954), schottische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Ross Finnie (* 1947), schottischer Politiker
 Stephen Finnie (* 1969), schottischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Finney